Albert Bartholomé (1848-1928) : peintre et sculpteur français
 Léon Bartholomé (1865-1952) : peintre belge